Stadion Łużniki – stadion w Moskwie
 Hala Sportowa Łużniki – hala w Moskwie